Als Organologie werden zwei Wissenschaftsgebiete bezeichnet:
 die Musikinstrumentenkunde
 ein Teilgebiet der Anatomie, das sich mit Aufbau und Funktion von Organen beschäftigt